Endstelle steht für:
 
 den Ort an dem ein Teilnehmer eines Kommunikationssystems in Kontakt mit dem Nachrichtennetz tritt, siehe Teilnehmer (Kommunikationssystem)#Endstelle
 die letzte Haltestelle einer Linie im öffentlichen Personennahverkehr
 Umsetzendstelle